

Patronymes 

 David Popper (1843-1913),violoncelliste austro-hongrois.
 Erwin Popper (1879-1955), pédiatre autrichien, codécouvreur du virus de la polio.
 Frank Popper (1918-2020), théoricien de l'art français.
 Julius Popper (1857-1893), explorateur, aventurier et ingénieur roumain.
 Karl Popper (1902-1994), philosophe des sciences du .
 Sylvain Stym-Popper (1906-1969), architecte en chef des monuments historiques.
 Ilona Novák-Popper (1925-2019), nageuse hongroise.

Voir aussi 
 Les poppers, des vasodilatateurs généralement vendus dans des sex shops.
 The Poppers, un groupe de rock portugais fondé en 2000.
 Le « Popper Happy-Jazzband orchestrion » est un piano mécanique.